Nicolas Mahut e Édouard Roger-Vasselin erano i detentori del titolo, ma quest'anno Roger-Vasselin ha deciso di non prendere parte alla competizione così Mahut ha partecipato con Serhij Stachovs'kyj, ma è stato sconfitto in semifinale da Jonathan Erlich e Rajeev Ram.

Chris Guccione e Lleyton Hewitt hanno sconfitto in finale Erlich e Ram 7–5, 6–4.

Teste di serie 

  Santiago González /  Scott Lipsky (primo turno)
  Daniel Nestor /  Adil Shamasdin (quarti di finale)

  Matthew Ebden /  Samuel Groth (quarti di finale)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (primo turno)

Tabellone

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Hall of Fame Tennis Championships 2014
ATP World Tour 2014